Název Hrušov má více sídel:

 Hrušov (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Hrušov (okres Rožňava) – obec v okrese Rožňava na Slovensku
 Hrušov (okres Veľký Krtíš) – obec v okrese Veľký Krtíš na Slovensku
 Hrušov (Žimutice) – část obce Žimutice v okrese České Budějovice
 Hrušov (Ostrava) – část města Ostrava v okrese Ostrava
 Hrušov (Hrusice) – část obce Hrusice v okrese Praha-východ přilehlá k obci Senohraby
 Hotel Hrušov – bývalý hotel v obci Senohraby u lokality Hrušov (Hrusice)
 Hrušovský hrad – zřícena slovenského hradu v pohoří Tribeč
 Nižný Hrušov – obec v okrese Vranov nad Topľou na Slovensku